Куций Афанасій — полковник Бугогардівської паланки Запорозької Січі (1772—1773 роки).
 Куций Іван Петрович (* 1978) — український учитель, історик, науковець. Доктор історичних наук, професор.
 Куций Іван Русланович (2002—2022) — солдат Військово-Морських сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Куций Леонід Миронович — український поет-гуморист, сатирик, публіцист.
 Куций Максим Васильович — український підприємець, голова Одеської ОДА.
 Куций Станіслав Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища